Square the Circle è il quarto album in studio della cantante giapponese Mami Kawada, pubblicato nel 2012.

Tracce
SQUARE THE CIRCLE — 5:25
No Buts! — 3:37
my buddy — 4:30
Don't stop me now! — 4:07
Clap!Clap!Clap! — 4:31
Usual... — 3:38
See visionS — 5:24
live a lie — 6:21
Midnight trip // memories of childhood — 4:11
 — 4:47
F — 5:50
Going back to square one — 3:50
Serment — 4:10